Jörgenberg ist der Name folgender Burgen:
 Burg Jörgenberg (Waltensburg), Burgruine in Waltensburg, Bezirk Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Jörgenberg (Mittenhausen), abgegangene Burg in Obermachtal, Alb-Donau-Kraus, Baden-Württemberg, Deutschland